Асунсьо́н ( — «вознесение»):

 Асунсьон — столица Парагвая.
 Асунсьон — остров Северных Марианских островов.
 Асунсьон — вулкан в Тихом океане.
 Асунсьон — провинция в Перу.
 Ла-Асунсьон — административный центр штата Нуэва-Эспарта Венесуэлы.